Мичуринский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Хабарском районе Алтайского края России. Административный центр — село Мичуринское.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1303 человека, в том числе 614 мужчин и 689 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 4 населённых пункта:
 Мичуринское (село, административный центр) — 
 Московка (посёлок) — 
 Новоплотава (посёлок) — 
 Ясная Поляна (посёлок) — 

На территории сельсовета находились ныне упразднённые селения Смолевка , Новосвободное.  ‎

Примечания 

Муниципальные образования Хабарского района
Сельские поселения Алтайского края